Övre Bleriken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 721988-151346), sjö i Vilhelmina kommun,  (17,7 ha)
Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 722710-150758), sjö i Vilhelmina kommun,  (33,8 ha)
Övre Bleriken (Vilhelmina socken, Lappland, 723107-148206), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,01 km²)

Se även
Bleriken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn